Cimarron (španělsky „divoký“) může být:

 Cadillac Cimarron, značka automobilu
 Cimarron (album), deska Emmylou Harris
 Cimarron (film), americký oscarový film z roku 1931
 Cimarron (Kansas), sídlo v USA
 Cimarron (Nové Mexiko), sídlo v USA
 Cimarron (přítok Arkansasu), řeka v USA
 Cimarron (přítok Canadian), řeka v USA
 Cimarron County, okres v USA
 Cimarron Hills, město v USA
 Cimarrón Uruguayo, rasa psa
 Třída Cimarron, třída amerických tankerů